Rischmann ist der Familienname folgender Personen:

 André Rischmann (1882–1955), französischer Rugbyspieler
 Nicole Rischmann (1925–1990), französische Schauspielerin, siehe Nicole Riche